

Belgio
 Den Hoorn – altro nome di Sint-Rita, villaggio del comune di Damme

Paesi Bassi
 Den Hoorn – villaggio del comune di Texel (Olanda Settentrionale)
 Den Hoorn – frazione del comune di Midden-Delfland (Olanda Meridionale)
 Den Hoorn – ex-frazione del comune di Zoetermeer (Olanda Meridionale)
 Den Hoorn – parte del villaggio di Wehe-den Hoorn, frazione del comune di De Marne (provincia di Groningen)